Дан Бэрбулеску (; ) — румынский шахматист, международный мастер (1984).

В составе национальной сборной участник 2-х Олимпиад (1984—1986) и 1-го командного чемпионата мира (1985) в Люцерне.

Спортивные достижения

Ссылки 

Шахматисты Румынии